Powiat współczesny:
 powiat dąbrowski (1919–1975 i od 1999) województwie małopolskim, którego stolicą jest Dąbrowa Tarnowska
Powiaty dawne:
 powiat dąbrowski (1867–1918) w Królestwie Galicji i Lodomerii, którego stolicą była Dąbrowa Tarnowska
 powiat dąbrowski (1915–1919) w Generalnym Gubernatorstwie Lubelskim, którego stolicą była Dąbrowa Górnicza
 powiat dąbrowski (1956–1975) w województwie białostockim, którego stolicą była Dąbrowa Białostocka